Gerrit Adriaan Bax (1911-1965), burgemeester van o.a. Hendrik-Ido-Ambacht
 Gerrit Adriaan Bax (1910-1988), burgemeester van o.a. Werkendam